Golf de Tadjoura o Tadjura, golf de la costa de l'oceà Índic entre el golf d'Aden a l'est i la mar Roja a l'oest, en territori de Djibouti
 Sultanat de Tadjoura o Tadjura, sultanat àfar a part del territori de l'actual República de Djibouti 
 Tadjoura o Tadjura, ciutat de Djibuti
 Regió de Tadjoura, divisió administrativa de Djibouti